

Osoby

Imię „Dexter” 
 Dexter Blackstock – antiguańsko-barbudzki piłkarz
 Dexter Fletcher – brytyjski aktor, reżyser i scenarzysta
 Dexter Fowler – amerykański baseballista
 Dexter Gordon – amerykański muzyk
 Dexter Holland – amerykański wokalista i gitarzysta
 Dexter Jackson – amerykański kulturysta
 Dexter Lee – jamajski lekkoatleta
 Dexter Lumis – amerykański wrestler
 Dexter Pittman – amerykański koszykarz
 Dexter Scott King – amerykański aktor
 Dexter Tiewon Gore Jr. – amerykański raper znany pod pseudonimem „Famous Dex”

Nazwisko „Dexter” 
 Brad Dexter – amerykański aktor
 Colin Dexter – brytyjski pisarz
 Elliott Dexter – amerykański aktor
 Felix Dexter – brytyjski aktor
 Samuel Dexter – amerykański prawnik i polityk

Postacie fikcyjne 
 Dexter – główny bohater amerykańskiego serialu animowanego Laboratorium Dextera 
 Dexter – bohater serii gier komputerowych Gothic
 Dexter Morgan – główny bohater serii książek Jeffa Lindsaya z lat 2004–2007 i zrealizowanego na podstawie tej serii amerykańskiego serialu telewizyjnego Dexter

Miejscowości i jednostki administracyjne w Stanach Zjednoczonych

Miejscowości 
 Dexter – miejscowość w stanie Georgia, w hrabstwie Laurens
 Dexter – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Dallas
 Dexter – miasto w stanie Kansas, w hrabstwie Cowley
 Dexter – jednostka osadnicza w stanie Kentucky, w hrabstwie Calloway
 Dexter – jednostka osadnicza w stanie Maine, w hrabstwie Penobscot
 Dexter – miejscowość w stanie Maine, w hrabstwie Penobscot
 Dexter – miasto w stanie Michigan, w hrabstwie Washtenaw
 Dexter – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Mower
 Dexter – miasto w stanie Missouri, w hrabstwie Stoddard
 Dexter – miejscowość w stanie Nowy Meksyk, w hrabstwie Chaves
 Dexter – wieś w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Jefferson
 Dexter – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Wood

Gminy 
 Gmina Dexter (ang. Dexter Township) w stanie Kansas, w hrabstwie Cowley
 Gmina Dexter (ang. Dexter Town) w stanie Maine, w hrabstwie Penobscot
 Gmina Dexter (ang. Dexter Township) w stanie Michigan, w hrabstwie Washtenaw
 Gmina Dexter (ang. Dexter Township) w stanie Minnesota, w hrabstwie Mower
 Gmina Dexter (ang. Dexter Township) w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Richland
 Gmina Dexter (ang. Dexter Township) w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Codington
 Gmina Dexter (ang. Dexter Town) w stanie Wisconsin, w hrabstwie Wood

Inne 
 Dexter – amerykański serial telewizyjny z lat 2006–2013
 Dexter Award – nagroda przyznawana przez Amerykańskie Towarzystwo Chemiczne w latach 1956–2001
 USCGC Dexter – nazwa amerykańskiego okrętu dowodzenia USS Biscayne z okresu służby w United States Coast Guard